Mario Operti – presbitero italiano
 Piero Operti – storico italiano